Soria désigne notamment :

Toponyme 
 Province de Soria, province espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León.
 Liste des communes de la province de Soria
 Soria, ville de cette province.
 Cathédrale Saint-Pierre de Soria.
 Numancia CMA Soria, club de volley-ball de la ville.
 Almenar de Soria et La Póveda de Soria, communes de cette province.

Familles 
 Les douze lignages de Soria, groupe de clans de la ville de Soria.
 Famille de Soria, un de ces lignages.

Patronyme 
 Alberto Soria (1906-?), footballeur péruvien.
 Antonio Soria (né en 1967), pianiste espagnol.
 Bernat Soria (1951), chercheur et homme politique espagnol.
 Carlos Soria Fontán (1939-), alpiniste espagnol.
 Eleazar Soria (1948-2021), footballeur péruvien.
 Geneviève Soria ou Sorya (1912-2008), actrice française.
 Georges Soria (1914-1991), historien, journaliste et auteur dramatique français.
 Joakim Soria (1984-), baseballeur mexicain.
 José Manuel Soria (1958-), homme politique espagnol.
 Madeleine Soria (1891-1972), comédienne française.
 Patrick Soria (1964), footballeur français.
 Soria Soria (1960-), poétesse, dramaturge et coach française.
 Vladimir Soria (1964), footballeur bolivien.

Autres 
 Le Château de Soria Moria, conte populaire norvégien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Soria